Утриш может относиться к:

 Утриш — небольшой остров на Чёрном море недалеко от Сукко
 Утриш — русский, а после национализации советский грузо-пассажирский корабль, ходивший на Чёрном море в первой четверти XX века.
 Утриш — заповедник в Краснодарском крае.
 Утриш — мыс на берегу Чёрного моря.
 Большой Утриш — посёлок в Краснодарском крае на берегу Чёрного моря, в 15 км к юго-востоку от Анапы.
 Малый Утриш — посёлок
 Малый Утриш — мыс на берегу Чёрного моря.
 Утришский дельфинарий — дельфинарий в посёлке Малый Утриш
 Большой Утриш — ландшафтно-флористический и морской заказник общей площадью 5112 га, расположенный между посёлками Сукко и Малый Утриш
 Утриш (рок-группа) — питерская рок-группа, образованная в 2007 году Юлией Гузёвой.